Престон Уэр-младший (, 12 августа 1821, Рентем, Массачусетс — 29 января 1890, Бостон) — американский , мастер. Участник ряда крупных международных и американских соревнований.

Биография 
Был членом шахматного клуба «Желтый мандарин» (букв. «Мандарин с желтой пуговицей» — «Mandarins of the Yellow Button») в Бостоне. Членами клуба также были Дж. Ф. Барри, К. Ф. Бьюрилл, Ф. Х. Харлоу, д-р Э. М. Харрис, С. Ф. Ховард, майор О. Э. Михаэлис, ген. У. К. Пэйн, д-р Х. Ричардсон, С. У. Сноу, Г. Н. Стоун, Ф. Ноулз-мл. На основе этого клуба позже был создан бостонский шахматный клуб им. Дешапеля.

Участвовал в венском турнире 1882 года (выиграл партию у Стейница на 113-м ходу). Играл в трех конгрессах Американского шахматного союза.

Отличался эксцентричной постановкой дебюта. Ввел в широкую практику дебют 1. a2—a4 (см. Дебют Уэра). Часто применял построение с ходами 1. d2—d4 и 2. f2—f4 вне зависимости от ходов черных. За черных часто на 1. e2—e4 отвечал a7—a5.

Спортивные результаты

Примечания

Ссылки 

 Includes a biography of Ware

Шахматные теоретики